J4 oder J-4 steht für:

 Buffalo Airways, eine kanadische Fluggesellschaft nach dem IATA-Airline-Code
 Lebensmittelschlüssel für Fleischersatzerzeugnisse, siehe Bundeslebensmittelschlüssel#Lebensmittel Haupt- und Untergruppen (Stelle 1+2)
 HMS J4, ein britisches U-Boot der Royal Navy im Ersten Weltkrieg
 JAC J4, chinesisches Pkw-Modell
 J4 Supercharged, ein Pkw-Modell des britischen Herstellers MG, siehe MG J-Type#J4 Supercharged (1933)
 Junkers J4, die Werksbezeichnung für ein zweisitziges Erdkampfflugzeug der deutschen Fliegertruppe im Ersten Weltkrieg, siehe Junkers J.I
 J-4 ist die chinesische Bezeichnung der an China gelieferten MiG-17, siehe Mikojan-Gurewitsch MiG-17#China
 Wright J-4, ein Flugzeugmotor
 den Johnson-Körper J4, die Quadratkuppel
 die Jankogruppe J4

J4